Отто Демус - австрійський мистецтвознавець
 Лашинда Демус - американська легкоатлетка
 Володимира Демус - українська поетка зі США